CRPG est un sigle qui peut signifier :

CRPG, pour , soit jeu vidéo de rôle sur ordinateur ; 
CRPG, pour Centre de recherches pétrographiques et géochimiques.